Ryga Pasażerska (, ) – główny dworzec kolejowy w Rydze, na Łotwie. Stacja posiada 5 peronów.

Stację otwarto  wraz z powstaniem Kolei Rysko-Dyneburskiej (przedłużonej później do Witebska).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w Rydze